Натуральне число 975
 975 рік до нашої ери
 975 рік нашої ери